een voormalig beroep; zie Marskramer
 Marsman (fictief wezen), een hypothetische bewoner van de planeet Mars
 Marsman (televisieserie), een Belgische tv-serie uit 2014 met Jurgen Delnaet en David Cantens

Personen:
 Colla Marsman, actrice
 Hendrik Marsman, dichter
 Hendrik Jan Marsman, auteur. Hij publiceerde onder meer onder het pseudoniem J. Bernlef
 Joost Marsman, zanger
 Lieke Marsman, dichteres
 Margot Marsman, zwemster
 Nick Marsman, voetballer
 een personage uit de Harry Potter-boeken; zie Lijst van Huffelpuffers